Osoby o nazwisku Licht:
 Daniel Licht (1957–2017) – amerykański kompozytor muzyki filmowej
 Hugo Licht (1841–1923) – niemiecki architekt
 Julius Albert Licht (1821–1898) – niemiecki architekt
 Lucas Matías Licht (ur. 1981) – argentyński piłkarz

Inne:
 (16165) Licht – planetoida

en:Light (surname)